Giot ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Giot (* 1981), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Pierre-Roland Giot (1919–2002), französischer Archäologe und Geologe